Hubert Vos (kunstschilder) (1855-1935); Nederlands-Amerikaanse kunstschilder
 Hubert Vos (politicus) 1954; burgemeester van de gemeente Asten